Eupolymnia är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Addison Emery Verrill 1900. Eupolymnia ingår i familjen Terebellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Eupolymnia